Le Karabagh est une région de la Transcaucasie couvrant l'ouest de l'Azerbaïdjan et le sud de l'Arménie.
Le Karabakh est une race de chevaux originaire de la région éponyme.